La deuda puede referirse a:

 La deuda, película colombiana de 1997 dirigida por Manuel José Álvarez y Nicolás Buenaventura
 The Debt, película estadounidense de 2011 dirigida por John Madden
 La deuda, película de 2015 coproducida por los Estados Unidos, Perú y España, y dirigida por Barney Elliott

